João Fernandes Varela (1230 -?) foi um nobre medieval com origem no Reino da Galiza onde a família Varela tem o seu solar original junto a Santiago de Compostela.

Relações familiares 
Casou com Maria Peres Sarraza (1230 -?) filha de Pedro Soares Sarraza (1210 -?) e de Elvira Nunes Maldonado (1210 – 1246), de quem teve:

 Fernão Varela (1260 -?) casou em 1295 com Maria Martins Marinho (1270 -?),
 Paio Varela (1250 -?) casou com Urraca Dias de Probães,
 João Varela.

Bibliografia 
 Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário das Famílias de Portugal,  Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989. vol. IX-pg. 439 (Sarrazas) e vol. X-pg. 31 (Varelas).

Nobres da Espanha